USE est un acronyme anglais, pouvant signifier :
 United Slave Empire, ou en français : Empire slave unifié, un concept propre au panslavisme ;
 United States of Europe - en français : États-Unis d'Europe.

Voir aussi 
 Fair use
 Net use
 Signé la classe
 test
 ᐜᐅᐊᐜ